Les tatouages au LSD (appelés  en anglais, « tatouage avec une étoile bleue ») sont une légende contemporaine qui prétend que des tatouages auto-collants, décorés par une étoile bleue ou par des personnages de dessins animés pour enfant, seraient imbibés de LSD et distribués à des enfants.

Circulation 
La légende contemporaine fait souvent surface dans les écoles primaires et collèges américains et prend habituellement la forme d'un dépliant distribué aux parents par les responsables scolaires. Dans le passé, du temps du faxlore, il se présentait généralement sous la forme d'une photocopie de mauvaise qualité manifestement vieille de plusieurs générations. Aujourd'hui, il gagne en popularité grâce aux sites internet qui le relaient.  

La légende indique que des tatouages auto-collants imbibés de LSD décorés d'une étoile bleue (le logo des Dallas Cowboys est souvent mentionné) ou de personnages de dessins animés populaires pour enfants, tels que Mickey Mouse et Bart Simpson, seraient distribués aux enfants afin de les rendre dépendants au LSD (même si le LSD ne crée que rarement des dépendances). 

Le texte d'alerte met souvent en avant des instructions : le nom d'un hôpital à prévenir ou d'un «  conseiller du président » à contacter, voire un commissariat de police.  

En France, documentée dès 1988, la légende contemporaine des tatouages au LSD a ressurgi en 2019.

Origine 
La légende provient peut-être du fait que les solutions de LSD sont parfois vendues sur du papier buvard représentant différents modèles, y compris des dessins animés. 

Aucun cas réel de distribution de LSD à des enfants de cette manière n'a été répertorié. Bien que le LSD ne pénètre pas la peau en quantité suffisante pour provoquer une expérience psychédélique, l'inquiétude concernait les enfants léchant le papier de tatouage avant de le passer sur la peau.

Références

Liens extérieurs 

 Snopes.com article
 The blue star tattoo legend

Légende urbaine